Ца́повка () — село, Золочевский поселковый совет, Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322655111. Население по переписи 2001 года составляет 587 (266/321 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Цаповка находится на реке Рогозянка, недалеко от её истоков; ниже по течению примыкает к селу Великая Рогозянка.
Село вытянуто вдоль реки с севера на юг на расстояние восьми км.

На расстоянии в 8 км расположен пгт Золочев.

Происхождение названия 
Украинское цап переводится как козёл, то есть по-русски «Козловка».
Село было названо по прозвищу бывшего помещика.

История 
 Около 1700 — дата основания (Большой Цаповки?)
 Несколько хуторов и сёл, вытянутых вдоль течения Рогозянки по обеим её берегам и ныне образующих Цаповку, представляли уже в 19 веке единое целое.
 В 1920-х годах было создано коллективное хозяйство (сельскохозяйственная артель) имени наркома обороны СССР Климента Ворошилова.
 В 1940 году, перед Великой Отечественной войной, в Хвартушном были 139 дворов и ветряная мельница.
 В 1940 году в Малой Цаповке были 75 дворов, две ветряные мельницы и свой Цаповской сельсовет, к которому относились соседние сёла и хутора.
 В 1940 в Большой Цаповке было 173 двора и 4 ветряные мельницы.
 Между 1967 и 1976 годами (в 1976?) расположенные сверху вниз по течению реки Рогозянки сёла Лютовского сельсовета Фартушное, Малая Цаповка и Большая Цаповка были объединены в село Цаповка. (Артель имени Ворошилова ранее, после ВОВ, была присоединена к Цаповке).
 В 1976 году объединённая Цаповка относилась к Лютовскому сельсовету.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Кирпичный завод.

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа I—II ст.
 Цаповский клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и Памятный знак воинам-односельчанам. Похоронено 12 воинов.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)